Molnár Dénes – Székely Tibor (1908–1945) író álneve az 1940-es évek elején
 Molnár Dénes (1947–2000) grafikus
 Molnár Dénes (1951– ) orvos, az MTA doktora, pécsi klinikaigazgató
 Molnár Dénes (1968– ) síelő